2. division 2022-23 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Struktur 
2. division består af 12 hold, der møder hinanden to gange på en sæson. Derefter rykket top 6 i oprykningsspil og bund 6 i nedrykningsspil. Der er to oprykkere til 1. division og to nedrykkere til 3. division.

Deltagende klubber 
Jammerbugt FC blev den 24. august 2022 smidt ud af 2. division pga. konkursdekret i Statstidende, og tabte resten af kampene i sæsonen 0-3.

Stilling

Grundspil

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Referencer 

[[Kategori:Fodboldsæson 2022-23]
Sæsoner i 2. division (fodbold)
Sport i Danmark i 2022